Лицей Академии Яндекса (ранее Яндекс.Лицей) — бесплатная двухгодичная образовательная программа, открытая и разработанная при поддержке компании «Яндекс» в ШАДе в 2016 году. Является структурным подразделением Академии Яндекса. В Лицее ученики получают дополнительное или основное образование по языку программирования Python и промышленному программированию.

История 
Лицей Академии Яндекса появился в 2016 году. Руководителем образовательной программы стала Марина Суслова.

Вначале программа стартовала в 4 городах России — Калуге, Пензе, Саратове и Тамбове — при поддержке региональных министерств и ведомств, которые курируют образование и сферу IT в регионах. Постепенно программа модернизировалась и расширялась, в том числе и LMS — среда обучения учащихся Лицея. На март 2022 года программа Лицея реализована на территории России и Казахстана, охватывая 162 города и 324 образовательных учреждения.

В мае 2018 года прошёл первый выпускной слёт Яндекс.Лицея в головном офисе компании, в котором приняли участие 25 выпускников из Калуги, Пензы, Саратова, Тамбова и 4 выпускника Школы программирования Яндекса в Армении. На слёте проводились хакатоны, в частности, по созданию навыков-игр для голосового помощника Алисы и презентация итоговых проектов выпускников. 

В 2019 году получает широкое распространение основная образовательная программа Яндекс.Лицея, проходящая в качестве курса на уроках информатики для учащихся 8 класса, разделённая на 2 учебных года.

В сентябре 2021 года "Яндекс.Лицей" переименован в "Лицей Академии Яндекса".

Поступление 

Поступление в Лицей Академии Яндекса возможен для любого желающего, обладающего базовыми знаниями алгебры, математики и логики. Ограничений по возрасту и образованию нет, хотя сам Яндекс.Лицей указывает, что рекомендуемые классы для зачисления — с восьмого по десятый, так как ученикам будет легче усвоить образовательную программу.

Для зачисления будущему студенту нужно пройти несколько этапов:  

 выбор площадки обучения и анкетирование;  
 онлайн-тестирование;
 устное собеседование с преподавателями площадки.

Начало приёма заявок и регистрация желающих происходит в августе-сентябре.

Программа обучения 
Программа рассчитана на учащихся 8-10 классов, а также разделяется на 2 года обучения с 2 полугодиями в каждом. Поступление происходит по общему конкурсу, а обучение начинается в октябре. Для мотивации учеников имеется рейтинговая система.

Первый год обучения выделяется на введение в язык программирования Python. Учащиеся изучают азы программирования, а также введение в ООП и библиотеки Python, которые будут необходимы в будущем для проектной деятельности. За время обучения студенты будут выполнять домашние, классные и дополнительные задачи, контрольные и самостоятельные работы.

Второй год обучения подразумевает введение в промышленное программирование на языке программирования Python. Учащиеся продолжают изучать ООП и библиотеки, а также знакомятся с фреймворками (PyQt, PyGame, Flask), выполняя по ходу обучения проектные работы (GUI/API/SQL, Games, HTTP, Bot's, Web dev.) и решая прикладные задачи. Учащимся дают возможность узнать технологии разработки программ и графические интерфейсы, средства обработки запросов, базовые понятия геймдева, что косвенно соответствует требованиям к Python Junior в направлении программной и сетевой разработки, геймдеве.

Лицей Академии Яндекса готовит будущих программистов под требования Яндекса и других ведущих IT-компаний мира, из-за чего программа постоянно дополняется и модернизируется. Преподавателями Лицея Академии Яндекса являются сотрудники образовательных учреждений, прошедшие обучение на учителя проекта и сдавшие экзамен на квалификацию. 

Обучение проходит 2 раза в неделю с понедельника по субботу. Студенты отмечают, что учиться непросто, особенно во второй год, поэтому на собеседовании в основном уделяют внимание мотивированным кандидатам.

Сотрудничество с образовательными учреждениями 

Большинство площадок Лицея Академии Яндекса — общеобразовательные учреждения города и вузы. Для того, чтобы получить сертификацию компании и стать площадкой обучения, образовательные учреждения должны соответствовать ряду требований, гарантирующих удобство и безопасность для учащихся за время прохождения образовательной программы.

Среди образовательных учреждений, которые участвуют в программе обучения Яндекса, можно выделить следующие наиболее крупные и/или значимые российские университеты: УрФУ, Научно-образовательный центр МГТУ им. Н.Э. Баумана, ДВФУ и УГНТУ.

См. также 
 Яндекс
Python

Примечания

Ссылки 

 Сайт Лицея Академии Яндекса
 Сайт ШАД
Сайт Академии Яндекса

Яндекс
Школы, основанные в 2016 году
Лицеи России